Kaltnaggisch ist der Beiname folgender Orte in Deutschland:

 Herrensohr, ein Stadtteil von Saarbrücken im Saarland
 Bingerbrück, ein Stadtteil von Bingen am Rhein in Rheinland-Pfalz